Mandibula (gewervelden), onderkaak bij gewervelden
 Mandibel (geleedpotigen), kaken van geleedpotigen 
 Mandibula (slakken), de 'rasptong' bij slakken